Lill-Hundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Hundtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Hundtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,5 ha)

Se även
Hundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn